Johannes Wilhjelm (1868-1938), peintre danois,
 Nils Wilhjelm (1936-), homme politique danois.